Альпийское — топоним:

Абхазия 

 Альпийское (или Ачипса) — село в Гагрском районе.

Россия 

 Альпийское (устар. Тумсой-Лам) — гора в хребте Гумуртаиркорт в Чечне.
 Альпийское — с 1944 по 1958 год название села Борзой в Шатойском районе Чечни.